Tamesna peut référer à :
Tamesna, une ville nouvelle du Maroc, située dans la préfecture de Skhirate-Témara ;
 la Tamesna, une région historique du Maroc, entre les oueds Bouregreg et Tensift.
 Tamesna région berbère touaregue dans le Niger.